La Temporada 2010 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la 23ª temporada del Campeonato del Mundo de Superbikes.

Calendario

Clasificaciones

Clasificación de Pilotos

Clasificación de Marcas

Referencias 

2010
Motociclismo en 2010